Belkin est un nom de famille notamment porté par :

 Arnold Belkin (1930-1992), peintre mexico-canadien
 Boris Belkin (1948-), violoniste russe
 Michael Belkin (1945-), joueur canadien de tennis
 , chercheur américain en sciences de l'information et de la communication et professeur à l'Université Rutgers
 Samuel Belkin (1911-1976), rabbin américain, président de l'Université Yeshiva
 , homme d'affaires américain
 Zoë Belkin (1993-), actrice canadienne

Autres 
 Belkin, entreprise américaine de matériel informatique
 (22276) Belkin, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes